Пистолет Шварцлозе образца 1908 года — самозарядный пистолет, выпущенный в 1908 году немецким конструктором .

Описание конструкции 
Андреас Шварцлозе в 1908 году выпустил пистолет модели 1908. Вместо обычного отката затвора в этом пистолете используется движение ствола вперёд при неподвижном затворе. Казённая часть и рамка представляют одно целое, а ствол скользит по направляющим за счёт энергии проходящей по его нарезке пули; пустая гильза остаётся в экстракторе, который механически выбрасывает её. При движении вперёд ствол сжимает мощную возвратную пружину, которая после максимального отхода ствола вперёд возвращает его назад. По пути ствол захватывает следующий патрон из магазина и взводит курок.

Рычаг впереди рукоятки — это предохранитель. Пистолет имеет автоматический предохранитель, который выключается с помощью кнопки, расположенной в основании спусковой скобы. С левой стороны рукоятки есть выступ, который при необходимости позволяет блокировать предохранитель.

Примечания

См. также 
 Шварцлозе модель 1898
 Пулемёт Шварцлозе
 Semmerling LM4

Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты Германии
Оружие под патрон .32 ACP